Sauveterre-la-Lémance (okzitanisch: Salvatèrra de Lemança) ist eine Gemeinde mit  Einwohnern (Stand: ) in Frankreich im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine (bis 2016: Aquitanien). Sauveterre-la-Lémance gehört zum Arrondissement Villeneuve-sur-Lot und zum Kanton Le Fumélois (bis 2015: Kanton Fumel). Die Einwohner werden Sauveterrois genannt.

Geografie 
Sauveterre-la-Lémance liegt etwa 33 Kilometer nordöstlich von Villeneuve-sur-Lot. Umgeben wird Sauveterre-la-Lémance von den Nachbargemeinden Lavaur im Norden und Nordwesten, Loubejac im Norden und Osten, Montcabrier im Südosten, Saint-Martin-le-Redon im Süden, Saint-Front-sur-Lémance im Südwesten sowie Blanquefort-sur-Briolance im Westen.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Barthélemy, 12. Jahrhundert, MH (1950)
 Schloss Les Rois ducs, 13. Jahrhundert, MH (2003), später von Jean Mermoz gekauft
 Jungsteinzeitliches Museum und Grabungsstätte Martinet, MH (1932)
 Wegekreuz, 15. Jahrhundert, MH (1910)

Persönlichkeiten 
 Roger-Thomas Calmel (1914–1975), thomistischer Philosoph

Weblinks 

Ort in Nouvelle-Aquitaine